Avilla kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Avilla (Indiana)
Avilla (Missouri)